River Queen steht für: 
 River Queen (Film), ein historisches Filmdrama des neuseeländischen Regisseurs Vincent Ward aus dem Jahre 2005
 River Queen (Schiff, 1864), ein 1864 gebautes Dampfschiff.
 River Queen (Schiff, 1999), ein 1999 gebautes Fluss-Kreuzfahrtschiff der niederländischen Euro Shipping Voyages